Çıraqlı – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Çıraqlı – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Çıraqlı – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian